Here and There – koncertowy album brytyjskiego muzyka Eltona Johna, wydany w roku 1976. Tytuł nawiązuje do dwóch koncertów nagranych na krążku: "Here" (ang: "tutaj") to koncert z Royal Festival Hall w Londynie; "There" (ang:"tam") to koncert z Madison Square Garden w Nowym Jorku. Na koncercie z Madison Square Garden pojawił się również John Lennon. Jak miało się później okazać, było to jego ostatnie publiczne wystąpienie.

Ten album był również wydawany pod tytułami: Here and Now i London & New York.

Lista utworów

Pierwsza edycja

Strona pierwsza: "Here"

Strona druga: "There"

Zremasterowana edycja CD

Dysk I: "Here"

Dysk II: "There"

Twórcy 
 Elton John – fortepian, syntezator, śpiew
 Ray Cooper – perkusja
 Lesley Duncan – śpiew (tylko w "Love Song")
 Davey Johnstone – gitara, wokal wspierający
 John Lennon – gitara, śpiew (CD #2, tylko utwory 8-10)
 Dee Murray – gitara basowa, wokal wspierający
 Nigel Olsson – Instrumenty perkusyjne, wokal wspierający

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Eltona Johna
Albumy koncertowe
Albumy DJM Records
Albumy MCA Records